Fredsløbet er flere forskellige løb:

Cykelløb 
Fredsløbet (Tjekkiet) – etapeløb i landevejscykling i Tjekkiet
Fredsløbet (østblokken) – etapeløb i landevejscykling i den tidligere østblok, Warszawa – Berlin – Prag